Сопровождаемое проживание — альтернативная стационарным (в частности, психоневрологическим интернатам) форма проживания людей с инвалидностью (как правило, но не исключительно, ментальной) малыми группами, с помощью (под присмотром) обученных специалистов, в условиях, близким к домашним, в собственном либо арендованном жилье.

Цель организации сопровождаемого проживания:
 реализация прав и свобод людей с инвалидностью;
 развитие личностного потенциала человека;
 формирование уважительного отношения общества к особым людям.

В рамках сопровождаемого проживания обеспечивается:
 развитие социально-бытовых и коммуникативных навыков;
 трудовая деятельность либо социальная занятость;
 досуг людей с инвалидностью.

Для организации сопровождаемого проживания требуется:
 место проживания (дом, квартира)
 квалифицированные кадры;
 источник финансирования (гранты, бюджетные средства, средства благотворителей)

В России сопровождаемое проживание находится в зачаточном состоянии. Законодательная основа — приказ Минтруда России от 14.12.17 г. № 847

Семейное право